Foli (full), full enquadernat
 In-folio
 Foli (baix cantant) (Cair, 1835 - Southport, 1898), cantant anglès